Gewone schermbloemgalmug
 Springende schermbloemgalmug